Eerste divisie (mannenhandbal) 2004/05
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2004/05